La Diòclia () era un festival celebrat a Mègara en honor de l'antic heroi atenenc Diocles (Διοκλῆς), que hi era exiliat.

En aquesta festa se celebrava l'amor i l'amistat, a la primavera de cada any. Els joves feien exercicis gimnàstics, un concurs de petons prop del sepulcre de Diòcles i altres celebracions. Competien per obtenir un premi consistent en una garlanda de flors. El seu origen s'explica en uns escolis a Teòcrit de Siracusa, on es diu que un exiliat atenenc a Mègara es va enamorar d'un jove de la ciutat i en una batalla va morir en intentar protegir amb l'escut el seu amor; els megaris van honorar al valent guerrer amb la institució del festival. La ciutat va premiar el gest, li va construir una tomba i li va retre honors d'heroi en crear el festival de la Diòclia.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Antiga Mègara